Сяо:

 Сяо (фамилия) (蕭/萧) — распространённая в Китае фамилия.
 Сяо (клан) — китайский родовой клан, правивший в южном Китае в V—VI веках н. э.
 Сяо — китайская длинная продольная бамбуковая флейта.
 Сяо (孝, xiào) — сыновняя почтительность, понятие в этике восточной Азии.